Verdial ist der Familienname folgender Personen:

Bertolomeu Verdial (* 1989), osttimoresischer Fußballspieler
Signi Chandrawati Verdial, osttimoresische Politikerin 
Mario Verdial (1962–2015), honduranischer Geschäftsmann

Siehe auch 
António Verdial de Sousa, osttimoresischer Politiker